Поселение Клёновское — муниципальное образование и административная единица со статусом поселение в составе Троицкого административного округа Москвы. Административный центр — село Клёново. Согласно проекту расширения территории Москвы, с 1 июля 2012 года входит в состав города.

Глава администрации Чигаев Алаудин Мухамедович, глава поселения и председатель Совета депутатов Зенин Вячеслав Николаевич.

Географические данные 
Общая площадь — 117,72 км². Муниципальное образование находится в юго-восточной части Троицкого административного округа и граничит с:
 поселением Щаповское (на севере);
 городским округом Подольск (на востоке);
 Чеховским городским округом (на юго-востоке);
 поселением Вороновское (на юго-западе и западе);
 поселением Краснопахорское (на северо-западе).

Климат в поселении — умеренно континентальный, формирующийся за счёт приходящего с запада влажного воздуха Атлантики. Лето тёплое, зима умеренно-холодная с устойчивым снежным покровом.

По территории поселения протекают несколько рек, в том числе Моча (приток Пахры), Волчек, Киселёво, Трешня.

Население

Состав поселения 

Также в состав поселения входят 63 СНТ.

История 

Клёновский сельсовет был образован после Октябрьской революции в составе Клёновской волости Подольского уезда Московской губернии. По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года в сельсовет входили село Клёново, деревня Киселёво, клёновская больница и совхоз «Клёново».

В 1929 году вошёл в состав Подольского района образованной Московской области, при этом к нему была присоединена территория упразднённого Давыдовского сельсовета.

Постановлением Московского областного исполнительного комитета от 17 июля 1939 года № 1559 и утверждающим его указом Президиума Верховного совета РСФСР от 17 августа 1939 года деревня Дубовка была передана Лукошкинскому сельсовету, а деревня Киселёво — Сатинскому, параллельно с этим в состав сельсовета вошли селения Сальково, Свитино и Чегодаево упразднённого Сальковского сельсовета.

В июне 1954 года в состав сельсовета были включены территории упразднённых Жоховского, Лукошкинского и Мавринского сельсоветов, а спустя полгода — населённый пункт Товарищево Красно-Пахорского сельсовета Калининского района.

2 июля 1959 года сельсовету были переданы деревни Канищево и Чернецкое Ходаевского сельсовета Серпуховского района.

В 1963 году Подольский район был упразднён, и до начала 1965 года Клёновский сельсовет находился в составе Ленинского укрупнённого сельского района, после чего был передан восстановленному Подольскому району.

В марте 1982 года в состав сельсовета вошли селения Акулово и Киселёво Щаповского сельсовета.

В январе 1987 года были ликвидированы и сняты с учёта деревни Никулино и Подзолово.

Постановлением от 3 февраля 1994 года № 7/6 Московская областная дума утвердила положение о местном самоуправлении в Московской области, согласно которому сельсоветы как административно-территориальные единицы были преобразованы в сельские округа.

В рамках реформы местного самоуправления и в соответствии с Законом Московской области от 28 февраля 2005 года № 65/2005-ОЗ «О статусе и границах Подольского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» на территории Подольского района было образовано сельское поселение Клёновское, в состав которого вошли 22 населённых пункта позже упразднённого Клёновского сельского округа. Устав сельского поселения был принят 11 июня 2009 года.

С 1 июля 2012 года сельское поселение Клёновское вошло в состав Троицкого административного округа Новой Москвы, при этом из его названия было исключено слово «сельское».

Органы местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления поселения Клёновское составляют:
 Совет депутатов поселения Клёновское;
 глава поселения Клёновское;
 администрация поселения Клёновское.

Совет депутатов поселения Клёновское состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Совет депутатов поселения Клёновское состоит из 10 депутатов.

Почтовый адрес главы, администрации и Совета депутатов поселения Клёновское: 142136, Московская область, Подольский район, с. Клёново, ул. Центральная, стр. 8.

Экономика и инфраструктура 
Основа местной экономики — сельское хозяйство и животноводство. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений по состоянию на 2009 года — 93 гектар (из них 77 — под картофель). Крупнейшее предприятие поселения — ГУП э/х «Кленово-Чегодаево», занимающееся разведением и содержанием племенного крупного рогатого скота мясо-молочного направления, производством молочных продуктов.

Общая протяжённость автодорог общего пользования местного значения на конец 2009 года — 42,8 км, из них с твёрдым покрытием — 41,4 км.

Число самостоятельных больничных учреждений и отделений в составе больничных учреждений и других ЛПУ — 1 единица. 1 дошкольное образовательное учреждение, 1 общеобразовательное учреждение. 1 учреждение культурно-досугового типа, 1 библиотека.

Достопримечательности 
Памятники архитектуры и садово-паркового искусства поселения:
 Парк усадьбы «Воскресенское-Савино»
 Парк усадьбы «Вяткино»
 Усадьба «Жохово»
 Усадьба «Клёново»
 Церковь Николая Чудотворца (1789—1791)
 Остатки усадьбы «Окулово»
 Церковь Благовещения Богородицы (1709)
 Церковь Иконы Богородицы Казанской (1755)
 Парк усадьбы «Чегодаево»
 Часовня
 Парк усадьбы «Чириково»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации поселения Клёновское 

Сельские поселения, упразднённые в 2012 году
Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Подольского района Московской области